Vareia puede hacer referencia a:

 Vareia, yacimiento arqueológico en La Rioja; o
 Varea, núcleo de población y barrio del municipio de Logroño (España).